Theobald von Champagne ist der Name folgender Personen:

 Theobald I. (Champagne) (~1010–1089), Graf von Blois und Graf von Meaux, Troyes
 Theobald II. (Champagne) (1093–1152), Graf von Blois und Graf von Troyes
 Theobald III. (Champagne) (1179–1201), Graf von Champagne
 Theobald IV. (1201–1253), Graf von Champagne, König von Navarra, siehe Theobald I. (Navarra)
 Theobald V. (1238–1270), König von Navarra, siehe Theobald II. (Navarra)